Santa Filomena hace referencia a varios artículos:

Religión
 Filomena, santa de la Iglesia católica.
 Iglesia de Santa Filomena (Cabrero), Chile.
 Iglesia de Santa Filomena (Santiago de Chile).

Toponimia
 Santa Filomena (Pernambuco), municipio de Brasil.
 Santa Filomena (Piauí), municipio de Brasil.
 Santa Filomena do Maranhão, municipio de Brasil.
 Santa Filomena (estación del Tren Ligero de Guadalajara)